( — «поиск, предмет поисков, поиск приключений, исполнение рыцарского обета») — один из способов построения сюжета в фольклорных произведениях, путешествие персонажей к определённой цели через преодоление трудностей (например, миф о Персее или даже 12 подвигах Геракла). Обычно во время этого путешествия героям приходится преодолевать многочисленные трудности и встречать множество персонажей, которые помогают либо мешают им. Герои могут выполнять квест как из личной выгоды, так и из других мотивов. Выполнение некоторых квестов связано с решением нравственно-этических задач. Большую популярность подобные сюжеты получили в рыцарских романах, в частности, один из наиболее знаменитых квестов рыцарей Круглого Стола — поиски Святого Грааля. Рамочный тип квеста в романе, по-видимому, совпадает с некой глубинной повествовательной структурой. Особенно активно этот прием используется в жанре фэнтези. Так как этот жанр тесно связан с ролевыми играми, то термин перекочевал в игры, немного изменив свой смысл.

Игры 
 Квест (приключенческая игра) — компьютерная игра-повествование, в которой управляемый игроком герой продвигается по сюжету и взаимодействует с игровым миром посредством применения предметов, общения с другими персонажами и решения логических задач.
 Квест — задание в ролевых играх (компьютерных или живого действия), которое требуется выполнить персонажу (или персонажам) для достижений игровой цели. После выполнения персонажи получают опыт, деньги, репутацию, вещи, одежду, оружие и т. д. Компьютерные квесты чаще всего представляют собой задание пойти куда-то в определённое место (не всегда указанное) и убить определённое количество монстров.
 Квест (поиск выхода из комнаты) — интеллектуальная игра, в которой игроков запирают в помещении, из которого они должны выбраться за время, ища предметы и решая головоломки. Некоторые представители жанра также включают в себя детективный или иной сюжет, чтобы погрузить игроков в уникальную атмосферу. В России жанр получил название «квесты в реальности» и пользуется растущей популярностью.
 Квест (городское ориентирование) — интеллектуально-экстремальный вид игр на улицах города и за его пределами.
 Квест — вид салонных детективных игр, предназначенных для широкой аудитории и проходящих в городских кафе.

Прочее 
 «Квест» — модуль международной космической станции, американский сегмент МКС.
 «Квест» — роман Бориса Акунина из серии «Жанры».
 «Квест» — российский телесериал в жанре криптоисторического экшна.

Примечания